Василий Васильевич Бутусов (31 марта 1912 года, деревня Вертяново, Арзамасский уезд, Нижегородская губерния — 14 апреля 1983 года, Рига, Латвийская ССР) — старший машинист паровозного депо Рига Латвийской железной дороги, Латвийская ССР. Герой Социалистического Труда (1959).

Биография 
Родился в 1912 году в крестьянской семье в деревне Вертяново Арзамасского уезда. Трудовую деятельность начал подростком на железной дороге. С 1930 года — смазчик в вагонном депо станции Тайшет Томской железной дороги. Проходил срочную службу в береговой охране Черноморского флота в Севастополе. После армии отправился в Среднюю Азию, где трудился с 1936 года кочегаром, помощником машиниста, машинистом паровоза на станции Матай Туркестанско-Сибирской магистрали. С 1938 года — член ВКП(б).

С 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне в железнодорожных войсках. Перевозил грузы при обороне Ленинграда. После получения тяжёлого ранения в конце 1941 года возвратился на станцию Матай. В 1947 году направлен в Латвийскую ССР, где трудился в паровозной бригаде, машинистом паровоза в локомотивном депо станций Чиекуркалнс и Шкиротава (Рига-Сортировочная). Достиг высоких трудовых результатов, увеличив пробег паровоза СУ-202-11 до 15 тысяч километров.

В 1954 году стал инициатором социалистического соревнования по увеличению нормативных показателей в полтора раза и одним из первых среди железнодорожников Латвийской ССР выполнивших это обязательство. В последующие годы показал выдающиеся достижения безаварийного пробега паровоза общего километража в два миллиона километров. Был наставником рабочей молодёжи, воспитав 15 молодых машинистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 года удостоен звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития железнодорожного транспорта» с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

В 1958 году вступил в КПСС. Избирался членом Рижского городского комитета Компартии Латвии.

С начала 1960-х годов водил тепловозы в качестве машиниста-инструктора.

В 1973 году вышел на пенсию. Проживал в Риге. Умер в апреле 1983 года. Похоронен на 2-ом рижском Лесном кладбище.

 Награды и звания
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Медаль «За трудовое отличие» (16.07.1951).
 Медаль «За трудовую доблесть» (01.08.1953)
 Знак «Почётный железнодорожник»
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета Латвийской ССР (31.07.1954).

Примечания

Ссылки 
 
  Vasilijs Butusovs 
Члены Рижского горкома КП Латвии